Faget kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Faget,

Frankrike 

 Faget-Abbatial, departementet Gers i regionen Occitanien, 

Robotskapade Antarktisförgreningar